Pore har flere betydninger:

 Pore (biologi) – en åbning i en hud eller membran

 Pore (jord) – et mellemrum mellem de faste partikler i jorden

 Poring – luftlommer inde i brød

Pore må skelnes fra Porre (Allium porrum), der har enslydende udtale – i visse dialekter